Az 1987-es férfi vízilabda-Európa-bajnokságot Strasbourgban, Franciaországban rendezték 1987. augusztus 16. és augusztus 23. között nyolc válogatott részvételével. A tornát a címvédő Szovjetunió nyerte, ez volt az ötödik Eb-címük. A magyar csapat az ötödik helyen végzett.

Lebonyolítás 
A nyolc csapat egyetlen csoportot alkotott, amelyben körmérkőzéseket játszottak. A csoport végeredménye lett az Európa-bajnokság végeredménye.

Eredmények

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1987-es női vízilabda-Európa-bajnokság

F1987
Európa-bajnokság F